Zwickmühle steht für:

 Dilemma
 Zwickmühle (Mühlespiel), Begriff aus dem Mühlespiel
 Zwickmühle (Schach), Motiv im Schach
 Magdeburger Zwickmühle, Kabaretthaus und -ensemble in Magdeburg
 Zwickmühle (Giesel), ein Wohnplatz in Neuhof bei Fulda

Siehe auch: